Commodore Schuyler F. Heim Bridge steht für:

 Commodore Schuyler F. Heim Bridge (1948), eine Hubbrücke im Hafen von Los Angeles, Kalifornien
 Commodore Schuyler F. Heim Bridge (2020), eine feste Brücke im Hafen von Los Angeles, Kalifornien